Green Oaks ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Green Oaks (Illinois)
 Green Oaks (Missouri)
 Green Oaks (Pennsylvania)

in Kanada:
 Green Oaks (Nova Scotia)